La Maquinista Terrestre i Marítima, empresa metal·lúrgica i ferroviària fundada a Barcelona 
 Manresa Teatre Musical, escola de teatre musical radicada a Manresa (Bages)
 Museu Hongarès d'Història Natural (del seu nom en hongarès Magyar Természettudományi Múzeum), museu d'història natural amb seu a Budapest  (Hongria)
 Motoscafo Turismo Modificato, llanxa motoritzada de la Regia Marina italiana 
 Monster Truck Madness 64, videojoc de curses per a Nintendo 64